Инга — село в Черемховском районе Иркутской области. Село в административном плане относится к Новостроевскому муниципальному образованию Черемховского района
Иркутской области.

География 
Село находится в 40 км от Тырети-1, на берегу реки Большая Белая напротив устья реки Урик.

Знаменитые люди 
Каландаришвили Нестор Александрович (26 июня 1876 года — 6 марта 1922 года). Анархист, революционер, один из руководителей партизанского движения в Восточной Сибири во время гражданской войны. Партийные клички — Дед, Нестор. 26 октября 1918 года, после отступления из-под Троицкосавска (ныне Кяхта), распустил свой партизанский отряд у села Инга. Оставался в Инге до прихода сюда отряда особого назначения есаула Красильникова в декабре 1918 года.

Топонимика 
Название реки Инга, на которой расположена деревня, происходит от эвенкийского иӈа̄ — «песок», «галька», «отмель», «коса (речная)», «песчано-галечный берег».

Население

Примечания 

Населённые пункты Черемховского района